Балканский чемпионат по волейболу (Балканиада) — соревнования национальных волейбольных сборных команд стран Балканского полуострова. 
 
Соревнования проводились ежегодно в 1946—1948 и 1970—1986 годах и раз в два года в 1986—1992. В 1947 и 1948 носили название Балканский и Центральноевропейский чемпионат в связи с участием в турнире сборных Венгрии, Польши и Чехословакии. С 1994 проводится турнир только для юниорских сборных. 

До 1980 года и мужской и женский чемпионаты проводились параллельно в одном городе, с 1982 — в разных городах одной страны (кроме турнира 1988 года).

Наибольшее количество раз в соревнованиях побеждали сборные Болгарии (10 раз у мужчин и 9 у женщин), Румынии (6 и 8) и Югославии (4 и 1). По одному разу у мужчин и женщин побеждали Турция, Греция и Чехословакия. У женщин один раз первенствовала Албания.

Призёры

Мужчины

Женщины

Примечания

Источники 
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.

Волейбольные соревнования